Gambellara – comune del Veneto
Gambellara – frazione di Ravenna
Gambellara – vino DOC